Трстеница може бити:

 Трстеница, насеље у општини Обреновац, Град Београд, Република Србија
 Горња Трстеница, насеље у општини Вргинмост, Кордун, Република Хрватска
 Доња Трстеница, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска